Castle is Engels voor kasteel en kan verwijzen naar:
 Castle (motorfietsenmerk), een Amerikaans merk van motorfietsen
 Castle (televisieserie), een Amerikaanse politie- en dramaserie
 Castle Communications, een voormalig Brits platenlabel en distributeur van video's
 Castle (Oklahoma), een plaats in de Verenigde Staten

Personen 
 John Castle (1940), Brits acteur
 Keisha Castle-Hughes (1990), Australisch actrice
 Michael Castle (1939), Amerikaans politicus
 Nick Castle (1947), Amerikaans scenarist, regisseur en acteur
 Peggie Castle (1927-1973), Amerikaans actrice
 Vernon en Irene Castle, beroemd danskoppel
 William Castle (1914-1977), Amerikaans regisseur, producer en acteur

Fictieve personen
 Frank Castle, alter ego van de Punisher uit de Marvel-strips
 Richard Castle, personage uit de televisieserie Castle